Beacon (englisch für Leuchtfeuer) steht für:

 Beacon (Hardware), technischer Begriff für eine Funkbake
 kleine, ständig versandte Datenpakete im WLAN, siehe Wireless Local Area Network#Infrastruktur-Modus
 BEACON und PND-BEACON sind Dateiformate zur Verlinkung von Normdaten
 Beacon Rail Leasing, ein in Europa und in den Vereinigten Staaten tätiges Leasingunternehmen für Eisenbahnfahrzeuge
 Beaconlight (engl.), Antikollisionslichter bei Flugzeugen bzw. zur Befeuerung in der Luftfahrt, siehe Befeuerung (Luftfahrt)
 Web Beacons, kleine üblicherweise unsichtbare Grafiken in HTML-E-Mails oder Webseiten, die ein Tracking des Verhaltens ermöglichen

Beacon als Name im englischen Sprachraum:

 Orte in Australien:
 Beacon (Western Australia)
 Orte im Vereinigten Königreich:
 The Beacon (Devon) ein Hügel
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beacon (Alabama), im Butler County
 Beacon (Iowa), im Mahaska County
 Beacon (Michigan), im Marquette County
 Beacon (New York), im Dutchess County
 Beacon (Tennessee), im Decatur County
 Beacon (Texas), im Falls County
 Beacon Junction, im Decatur County, Tennessee
 Beacon Lake, im Wake County, North Carolina
 Beacon Lakes, im Pasco County, Florida
 Beacon Lodge, im Huntingdon County, Pennsylvania
 Beacon Meadows, im Hillsborough County, Florida
 Beacon Square, im Pasco County, Florida
 Beacon Station, im San Bernardino County, Kalifornien
 siehe auch: Beacon Point, Beacon View
 Gewässer:
 Beacon Run, Fließgewässer im Putnam County, Indiana
 Beacon Bayou, See im Galveston County, Texas
 Beacon Light Lake, See im Loving County, Texas
 Inseln:
 Beacon Key (Florida), Insel im Hillsborough County
 Beacon Rock (Florida), Insel im Hernando County
 siehe auch: Beacon Island
 Bergwerke:
 Beacon Light Mine, Mine im Madison County, Montana
 Beacon Light Mines, Mine im Shoshone County, Idaho
 Beacon Mine, Mine im Fremont County, Colorado
 Weiteres:
 Beacon Rock State Park, Park im Skamania County, Washington
 Beacon Dome, Berg
 Beacon Head, Landzunge

im NRHP gelistete Objekte:

 Beacon Engine Company No. 1 Firehouse, in Beacon, New York, ID-Nr. 04001341
 Beacon Hill Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 66000130
 Beacon Hill-Alta Vista Residential District, in Lakeland, Florida, ID-Nr. 93000130
 Beacon Street Firehouse, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000538
 Beacon Street Historic District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 85003322
 Beacon Street Tomb, in Wakefield, Massachusetts, ID-Nr. 89000714
 Beacon Theater and Hotel, in New York, New York, ID-Nr. 82001187
 Beacon Theatre (Hopewell), in Hopewell, Virginia, ID-Nr. 00001434
 The Beacon, in Eastham, Massachusetts, ID-Nr. 87001527

Siehe auch:
 Beacon Ridge
 iBeacon
 Bacon